Aiguille du Midi kan syfta på följande platser:

Frankrike 
 
 Aiguille du Midi, 
 Aiguille du Midi (Isère),

Schweiz 

 Aiguille du Midi, Schweiz, bergstopp i kantonen Valais, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar